Ла Пиједра Парада има више значења:

 Ла Пиједра Парада, Ла Лагуна (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пиједра Парада (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пиједра Парада (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику